Bahrenberg bezeichnet:
 Bahrenberg, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Grzywnik

Bahrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Bahrenberg (1878–1933), deutscher Bergmann
 Gerhard Bahrenberg (1943–2022), deutscher Geograph
 Ralf Schulte-Bahrenberg (1934–2010), deutscher Konzertveranstalter für Jazz, Pop, Rock und Kunsthändler

Siehe auch:
 Barenberg